Krolopp ist der Familienname folgender Personen:

 Rudy Krolopp (* 1930), US-amerikanischer Industriedesigner
 Wojciech Krolopp (1945–2013), polnischer Dirigent 

Siehe auch:
 Krolop